De Primera División 1960/61 was de 30e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 11 september 1960 en eindigde op 30 april 1961.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Elche CF en Real Oviedo handhaafden zich via de degradatiewedstrijden.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1960/61